Geografia:
 Cairo (Geòrgia)
 Cairo (Illinois)
 Cairo (Missouri)
 Cairo (Nebraska)
 Cairo (Nova York)
 Cairo (Ohio)
 Cairo (Virgínia de l'Oest)
 Biografies: Gabriel Cairo Valdivia (San Martín, 1969), jugador argentí d'hoquei sobre patins
 Miscel·lània:
 La rosa porpra del Caire, pel·lícula estatunidenca de 1985 dirigida per Woody Allen
 Cairo (revista), revista de còmics catalana
 Vegeu també:
 El Caire